Youri est un prénom slave ( utilisé en russe, biélorusse et ukrainien) équivalent à Georges.

Il est parfois orthographié Yuri. Une autre transcription en français est Iouri (voir Transcription du russe en français).

 Youri (né en 1927), scénariste et réalisateur
 Youri Andropov (1914-1984), diplomate, policier russe
 Youri Bandajevsky (1957-), scientifique biélorusse
 Youri Borissov (1992-), acteur russe
 Youri Djorkaeff (1968-), ancien joueur de football français
 Youri Gagarine (1934-1968), cosmonaute russe
 Youri Illienko (1936-2010), réalisateur, scénariste et opérateur soviétique et ukrainien
 Youri II (Georges II de Galicie-Volhynie) (1308-1340), prince de la Rus' de Halych-Volodymyr (1323-1340)
 Youri Messen-Jaschin (1941-), peintre, sculpteur suisse
 Youri Norstein (1941-), cinéaste d'animation russe
 Youri Tcherenkov (1961-?), animateur, scénariste  et illustrateur russe
 Youri Tielemans (1997 - ), footballeur international belge. Il occupe le poste de milieu de terrain à l'AS Monaco.

Voir aussi 
 Youri, commune du cercle de Nioro dans la région de Kayes au Mali
 Youri, commune du département de Kollo au Niger 
 Youra, variante de Youri
 « Youri » serait aussi le nom de code d'un espion soviétique qui aurait réussi à infiltrer le Pentagone durant la Guerre froide mais l'authenticité de cette légende n'a jamais pu être prouvée. Un film sur ce mythe a été réalisé en 1987 : Sens unique.
 
Homonymie de prénom
Homonymie de localités